Хеймер-оол Мынмырович Саая (1937—2009) — заслуженный учитель школы Тувинской АССР, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики ТывГУ, автор «Русско-тувинского словаря физических терминов», «Человек года — 2003» в номинации «Наука», автор научно-популярных книг для школьников («Механика и тепловые явления»,"Некоторые вопросы физики в жизни и быту тувинцев", тираж 1000 экз)

Биография 
Родился в 1937 году в сумоне Каргы, воспитывался в семье арата. Среднее образование получил, учась сначала в Мугур-Аксынской (7-летней школе), а затем в Чаданской школе № 1. Высшее образование получил в Кызылском государственном педагогическом институте. Он был в числе первых выпускников КГПИ (1961 г.).

Научная деятельность 
С 1962 года работал ассистентом, старшим преподавателем на кафедре физики КГПИ. Аспирантуру закончил в лаборатории методики физики НИИСМО ЛПК СССР в 1984 году, а в 1985 году защитил диссертацию по теме «Методика осуществления преемственности в преподавании физики в школах Тувы» по специальности 13.00.02: Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования), получил ученую степень кандидата педагогических наук , в 1993 году присвоено ученое звание «Доцент». С 1985 года — старший преподаватель, доцент кафедры физики КГПИ, декан физико-математического факультета. С 1988-го по 1992 год возглавлял кафедру физики КГПИ.

Научные проблемы Хеймер-оола Мынмыровича связаны с методикой преподавания физики в национальных школах республики. Диссертационное исследование проведено по теме «Методика осуществления преемственности в обучении физике при переходе с родного на русский язык в национальных школах Тувинской АССР». По ней выполнено свыше 20 научных работ, создаются видеофильмы, разработан русско-тувинский словарь физических терминов, методическое руководство к преподаванию семинарских занятий по механике, работал над проблемами совершенствования форм и методов самостоятельной работы студентов.

Научные труды

Диссертация 
Саая, Хеймер-оол Мынмырович. Методика осуществления преемственности в обучении физике при переходе с родного на русский язык в национальных школах Тувинской АССР : диссертация … кандидата педагогических наук: 13.00.02. — Москва, 1985. — 146 с.

Книги, учебные пособия 
Саая Х. М. Русско-тувинский словарь физических терминов: 2600 слов / Х. М. Саая. — Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1983. — 151 с.

Саая Х. М. Тываларнын амыдыралында физиканын чамдык чижектери (некоторые вопросы физики в жизни и быту тувинцев). Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1993. — 20 с.

Саая Х. М. Механика болгаш чылыглыг болуушкуннар (Механика и тепловые явления). Книга для внеклассного чтения учащихся. Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2003. — 82 с.

Саая Х. М., Деменский Ф. Ф. Материалы к семинарско-практическим занятиям по общей физике (механика). Пособие для студентов. Кызыл: Изд. ТГУ, 1999. — 34 с.

Саая Х. М. Семинарско-практические занятия по механике. Кызыл: Изд. ТГУ, 1999. — 54 с.

Саая Х. М. Русско-тувинский словарь физических терминов (издание второе, дополненное и исправленное), Изд. ТГУ, Кызыл, 1998. −140 с.

Видеофильмы 
Саая Х. М. Видеофильм «Физика юрты», ГЛРТ, 10 мин. 1998.

Саая Х. М. Видеофильм «Физика игры „Кажык“», ГЛРТ, 10 мин. 1998.

Награды 
Заслуженный учитель школы РТ

Медаль «За трудовое отличие»

Медаль «За доблестный труд»

Медаль «Ветеран Труда».

Примечания

Ссылки 
1. Салчак Л. П., Салчак К. Б. Педагогическое образование в Туве. Научная мысль. История. Люди /Л. П. Салчак. К. Б. Салчак. — Кызыл: ТувКИ, 2003.

2. СЛОВНИК «Урянхайско-тувинской энциклопедии» / под ред. С. К. Шойгу. — Кызыл: ТРОО «Мир тувинцев». — 388 с.

Физики России
Физики СССР
Физики XX века
Выпускники Тувинского государственного университета
Преподаватели Тувинского государственного университета
Родившиеся в Монгун-Тайгинском кожууне
Кандидаты педагогических наук